Coste je priimek več oseb:
 Jean-Auguste-Velentin Coste, francoski general
 Napoléon Coste, francoski glasbenik